Jan Boersma (burgemeester), Nederlands burgemeester (1902 - 1968)
 Jan Boersma (trainer)
 Jan Boersma (windsurfer), Nederlands windsurfer (*1968)